Kriegsgräberfriedhof steht für

 Kriegsgräberfriedhof Edewecht, Niedersachsen
 Kriegsgräberfriedhof Hof, Bayern
 Kriegsgräberfriedhof Lohheide, Niedersachsen
 Friedhof Wilsnacker Straße für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Berlin

Siehe auch:
 Liste von Kriegsgräberstätten